Seon hace referencia a varios artículos:

Personas de Corea
Jeong Seon, pintor de la dinastía Joseon
Yun Bo-seon, político

Escritores
Kim Seon-wu, poetisa feminista
Cho Seon-jak, escritor

Deportistas
Hwang Kyung-Seon
Kim Seon-Young
Oh Seon-Taek
Park Dong-Seon
Seon Sang-Joon

Además
Seon (gastronomía), tradicional coreana
Seon, comuna suiza